Шака () — приветственный жест в виде оттопыренных большого пальца и мизинца и прижатых к ладони указательного, среднего и безымянного пальцев. Кисть, при этом, обращена пальцами вверх и тыльной стороной к объекту приветствия. Распространённое приветствие на Гавайях, а также в среде сёрферов, парашютистов и до и после.

Ссылки 
 
 

Жесты
Приветствия